Aurica é uma possível configuração futura do supercontinente. É um dos quatro supercontinentes propostos que se especula se formar dentro de duzentos milhões de anos, sendo os outros Pangeia Próxima, Amásia e Novopangaea. A hipótese da Aurica foi criada por estudiosos da Geological Magazine após um estudo da União de Geofísica dos Estados Unidos que liga a força das marés oceânicas ao ciclo do supercontinente. O estudo observou que "quando as placas tectônicas deslizam, afundam e deslocam os continentes da Terra para formar grandes massas de terra, ou supercontinentes, as bacias oceânicas abrem e fecham em conjunto. À medida que essas bacias mudam de forma, elas podem atingir formas que amplificam e intensificam suas marés".

Formação 
De acordo com a hipótese da Aurica, os oceanos Atlântico e Pacífico fecharão e um novo oceano os substituirá. Duarte e seus colegas levantam a hipótese de que uma nova fenda se desenvolverá na Eurásia central, cortando da Índia ao Ártico, que dividirá a Eurásia em duas e criará um novo oceano.

O atual movimento para o norte da Austrália e da Antártida os fará colidir com a Eurásia Oriental e as Américas para fechar o Pacífico, enquanto a Eurásia Ocidental e a África colidirão com as Américas do outro lado para fechar o Atlântico.

Cenários alternativos 
O paleogeólogo Ronald Blakey descreveu os próximos 15 a 85 milhões de anos de desenvolvimento tectônico como razoavelmente estabelecidos e previsíveis, sem formação de supercontinentes. Além disso, ele adverte que o registro geológico está cheio de mudanças inesperadas na atividade tectônica que tornam as projeções futuras "muito, muito especulativas". Três supercontinentes hipotéticos — "Amásia", "Pangeia Próxima" de Christopher Scotese e "Novopangaea" de Roy Livermore — foram ilustrados em um artigo da New Scientist de outubro de 2007.

Continentes hipotéticos
Supercontinentes
Futurologia